Sint-Jozefparochie (Deurne) - kerkdorp in de gemeente Deurne
 Sint-Jozefparochie (Oisterwijk) - katholieke parochie in Oisterwijk